Джахид Афраил оолу Гусейнли, известен с псевдонима Джони (JONY, ) е руски певец и автор на песни от азербайджански произход. Победител във втори сезон на шоуто „Маска“ (български еквивалент „Маскираният певец“) през 2021 на канал НТВ, където участва в костюма на Крокодила.

Биография

Ранен период 
Джахид е роден на 29 февруари 1996 в Баку, Азербайджан.  По националност Талиш. На 4-годишна възраст се мести в Москва със семейството си. На 6 г. започва да учи в 1925-а гимназия в Новокосино. В първи клас Джони е пял в училищния хор, където е поразил с гласа си учителите. В 9 клас решава, че иска да обвърже живота си сериозно с музиката.

Родителите му не са били против, но баща му е искал той да върви по неговите стъпки в бизнеса. Затова той започва да учи в Държавния университет по управление във факлутета по международен бизнес. Той самият твърди, че е учил там без особено желание. След приключване на магистратурата си, Джахид разбира, че със сигурност иска да се занимава професионално с музика и моли баща си да му даде шанс да се пробва.„Бях на 22, когато помолих баща си да ми даде шанс да се пробвам в нещо, което ми харесва. Да работя при баща си, който има собствена компания е най-лесното, но това не ме устройваше и не удовлетворяваше амбициите ми. Казах му, че ако не ми се получи, ще се върна при него и ще призная, че съм глупак. Но в дъното на душата си знаех, че не мога да се появя пред него, с наведена глава и да призная поражението си. Kакъв мъж ще съм тогава?“

Начало на музикалната кариера 
По време на следването, Джахид не забравя за музиката и записва и качвакавъри на популярни песни в инстаграм профила си. Благодарение на това го забелязва Елман Зейналов (El'man) и му предлага да работят заедно в RAAVA Music, на което предложение, музикантът се съгласява.

Започва работа над собствени песни и качва първите си 5 песни – „Пустой стакан“ (Празна чаша), „Френдзона“ (Приятелско обкръжение), „Звезда“, „Аллея“ (Алея) и „Без тебя я не я“ (Без теб не съм себе си) съвместно с HammAli & Navai. Композицията му „Аллея“ има над 90 милиона гледания в Ютуб, което носи на Джони популярност извън пределите на социалните мрежи.

Септември 2019 Джони пуска песента „Комета“, която е на първо място в Apple Music още в 1-вия ден.

През 2020, излиза албумът му „Небесные розы“ (Небесни рози), в чийто състав влизат песните: „Ты беспощадна“ (Ти си безпощадна), „Мир сошёл с ума“ (Светът полудя), „Ты пари“ (Носиш се из въздуха), „За окном дожди“ (Дъждът пред прозореца) и „Небесные розы“ (Небесни рози).

През 2021, напуска RAAVA Music и решава да се заеме със солова кариера.

Псевдонимът Джони 
Изборът на Джахид за псевдонима Джони става още в детството му. Той обичал много да гледа анимацията „Джони Браво“, заради което майка му започва на шега да го нарича Джони. По-късно, в училище, когато съучениците му не можели да запомнят името, той започнал да се представя като Джони.„Свикнал съм към името „Джони“, защото дори и мама ме нарича така от 3-годишен. С името ми ме наричат само баба и дядо в Азербайджан. А родителите и приятелите ми – почти никога. Най-вече Джони, Джо.“.

Дискография 
Певецът издава основно хит-сингли, но също така има 2 цифрови албума. От есента на 2020, кариерата му е средоточена върху сингли.

Студийни албуми

Сингли

Колаборации

Видеоклипове

Филмография

Позиции в класациите

Албуми

Песни

Платинови дискове

Награди и номинации

Източници 

Азербайджански певци
Руски певци
Родени в Баку